5. breddegrad kan henvise til:

 5. nordlige breddekreds
 5. sydlige breddekreds